

Лучинув — село в гміні Полічна Зволенського повіту Мазовецького воєводства
 Лучинув — село в гміні Козеніце Козеницького повіту Мазовецького воєводства